Die Flämische Parlamentswahl 1999 fand am 13. Juni 1999 gleichzeitig mit der Europawahl und der nationalen Parlamentswahl statt. Das Flämische Parlament ist zugleich das Parlament der Flämischen Gemeinschaft und der Region Flandern. Von den 124 Abgeordneten wurden 118 in der Region Flandern gewählt und sechs von den flämischen Parteien der Region Brüssel-Hauptstadt proportional zum dortigen Wahlergebnis nominiert.

Wahlsystem 

Die Region Flandern umfasste elf Wahlkreise. Die Anzahl der Abgeordneten pro Wahlkreis war proportional der Einwohnerzahl. In jedem Wahlkreis gab es eine 5%-Sperrklausel, die Sitzzuteilung erfolgte nach dem D’Hondt-Verfahren.

Die sechs Brüsseler Abgeordneten wurden aus den flämischsprachigen Abgeordneten des Parlaments der Region Brüssel-Hauptstadt gewählt.

Ergebnisse 

Ergebnisse in der Region Flandern

Die beiden bisherigen Regierungsparteien, die Christdemokraten (CVP) und die Sozialisten (SP) waren die Verlierer der Wahl, sie büßten jeweils mehr als 4 % ein. Die CVP blieb mit minimalem Vorsprung stärkste Partei vor den Liberalen (VLD), die knapp 2 % dazugewannen. Deutlich verbessert hatte sich der rechtsextreme nationalistische Vlaams Bolk (VB), der fünf Mandate zulegte und die Sozialisten überholte. Die Grünen (Agalev) gewannen ebenfalls 5 Mandate dazu. Die linksliberale nationalistische Volksunie (VU) trat gemeinsam mit der von Bert Anciaux, dem ehemaligen Vorsitzenden der VU, gegründeten Bewegung Ideën voor de 21ste eeuw (Ideen für das 21. Jahrhundert) auf einer gemeinsamen Liste VU-ID an. Sie errang zwei zusätzliche Sitze Die Union des Francophones (UF), eine gemeinsame Liste der frankophonen Parteien, die nur im Brüsseler Umland kandidierte, konnte ihr Mandat halten. Die Anzahl der weiblichen Abgeordnete stieg von 21 auf 24 an.

Stimmanteile in den Wahlkreisen:

Sitze in den Wahlkreisen:

Regierungsbildung 
Die bisherige Regierung aus CVP und SP hatte ihre Mehrheit verloren. Nur eine Regierung aus drei Parteien unter Beteiligung der CVP oder eine 4-Parteien-Regierung verfügte über eine absolute Mehrheit. Am 13. Juli 1999 wurde eine Koalition aus VLD, SP, Agalev und VU-ID unter Ministerpräsident Patrick Dewael (VLD) gebildet.

Einzelnachweise 

1999
Flandern